Михаил Михайлович Голицын:
 Голицын, Михаил Михайлович (Старший; 1675—1730) —  генерал-фельдмаршал и президент Военной коллегии.
 Голицын, Михаил Михайлович (Младший; 1684—1764) — дипломат, президент Адмиралтейств-коллегии (1750—1762), генерал-адмирал.
 Голицын, Михаил Михайлович (1731—1804) — генерал-поручик, владелец усадьбы в Голуни.
 Голицын, Михаил Михайлович (1793—1856) — генерал-майор Генерального штаба.
 Голицын, Михаил Михайлович (1840—1918) — генерал от кавалерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878.